Чемпіонат УРСР серед колективів фізичної культури 1981 проходив у 6 зонах, участь брали 71 команд колективів фізкультури. На першому етапі ігри пройшли в два кола в шести групах. Фінальний турнір відбувся у Харкові.

Зональний турнір

1 зона 

Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Примітки

Джерела 

81
УРСР
1981 в українському спорті